Bettendorf (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Haut-Rhin.
Bettendorf (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse Kanton Diekirch.
Bettendorf (Noordrijn-Westfalen), een plaats in de gemeente Alsdorf in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.
Bettendorf (Rijnland-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts.
Bettendorf (Verenigde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa.